Линдзи Ан Дейвънпорт (, правилно произношение Девънпорт) е американска тенисистка, родена на 8 юни 1976 г. в Палос Вердес, Калифорния, САЩ.

Биография 
Баща ѝ Уинк Дейвънпорт е волейболист, участник в Летните олимпийски игри през 1968 г. в Мексико Сити.

Дейвънпорт е омъжена за инвестиционния банкер Джонатан Лийч от 2003 г., а на 10 юни 2007 г. ражда момче – Джагър.

Кариера 
Дейвънпорт е водач в световната ранглиста по тенис за жени в продължение на 83 седмици:

Тя завършва четири пъти като №1 във финалната ранглиста на Женската тенис асоциация (1998, 2001, 2004 и 2005), като повече от нея са били само три тенисистки – Щефи Граф (осем), Мартина Навратилова (седем) и Крис Евърт (шест). Дейвънпорт е една от малкото тенисистки, които са били № 1 на сингъл и на двойки.

Има три титли на сингъл от турнирите от Големия шлем и четири пъти е финалист. Шампион е на Откритото първенство на САЩ през 1998 г., Уимбълдън през 1999 г. и Откритото първенство на Австралия през 2000 г. През 1996 г. печели и златен медал на Олимпиадата в Атланта.

На двойки в турнирите от Големия шлем Дейвънпорт постига още по-впечатляващи успехи, като печели три титли и десет пъти е финалист. Шампион е от Ролан Гарос през 1996 г., Откритото първенство на САЩ през 1997 г. и Уимбълдън през 1999 г.

През декември 2006 г. обявява края на състезателната си кариера. Завръща се на корта през август 2007 г., няколко месеца след раждането на първото си дете, като на турнира в Ню Хейвън двете с Лиза Реймънд губят в първи кръг от водачите в световната ранглиста на двойки за жени Кара Блек и Лизел Хубер със 7:6, 3:6, 4:10. През септември се завръща и на сингъл, като печели първия турнир, в който участва в Бали, Индонезия.

Класиране в ранглистата в края на годината

Титли

Титли на сингъл (52)

Загубени финали на сингъл (39)

Отборни титли (4)

Загубени финали на отборни първенства (2)

Външни препратки 
 
  Профил в WTA
  Списък с участия за Фед Къп

Американски олимпийски шампиони
Американски тенисистки